Сан Хосе де ла Лагуна има више значења:

 Сан Хосе де ла Лагуна (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де ла Лагуна, Лос Ранчитос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Лагуна (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе де ла Лагуна (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику